

Уральський — селище міського типу, Уральський міський округ, Свердловська область
 Уральський — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Уральський — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Уральський — село, Сарапульський район, Удмуртія